Wiedergeburt steht für:
 Wiedergeburt nach dem Tode, siehe Reinkarnation
 Wiedergeburt (Christentum), die von Gott gewirkte Erneuerung 
 Wiedergeburt (Buddhismus), ein neues Entstehen des Prozesses der Existenz

Parteinamen:
 Wiedergeburt (ukrainische Partei)
 Nationale Wiedergeburt Polens
 Nationale Demokratische Wiedergeburt, Mazedonien
 Islamische Partei der Wiedergeburt Tadschikistans
 Union für Demokratische Wiedergeburt, Georgien
 Vereinigung für die Wiedergeburt Madagaskars
 Alternative für die Bulgarische Wiedergeburt
 Ruchanijat, deutsch Wiedergeburt, Kasachstan
 Tkuma, deutsch Wiedergeburt, Israel

Siehe auch:
 Renaissance (französisch für Wiedergeburt: Kulturepoche)
 Renaixença (katalanisch für Wiedergeburt: Katalanische Renaissance)